Il doppio femminile dello  Swedish Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Lourdes Domínguez Lino e María José Martínez Sánchez erano le detentrici del titolo ma la Martínez Sánchez ha deciso di non prendere parte al torneo. Domínguez Lino si è presentata insieme a Anabel Medina Garrigues ma si sono ritirate al primo turno.

Catalina Castaño e Mariana Duque Mariño hanno sconfitto in finale Eva Hrdinová e Mervana Jugić-Salkić per 4-6, 7-5, [10-5].

Teste di serie

  Julia Görges /  Anastasija Pavljučenkova (ritirate, quarti di finale)
  Ol'ga Govorcova  /  Klaudia Jans-Ignacik (ritirate, quarti di finale)

  Darija Jurak /  Katalin Marosi (primo turno)
  Lourdes Domínguez Lino /  Anabel Medina Garrigues (ritirate, primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2012